Тонг — фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1980) — австралийский игрок в регбилиг, игрок Национальной регбийной лиги «Канберра Рэйдерс».
 Тонг, Аноте (род. 1952) — президент Кирибати (2003—2016).
  (род. 1980) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания, певец.
  (род. 1997) — британский крикетчик, полуфиналист Королевского лондонского однодневного кубка в составе команды графcтва Вустершир (2017).
  (род. 1951) — английская актриса кино и телевидения.
  (род. 1955) — британский политик, депутат Европейского парламента (1984—1989).
  (род. 1999) — новозеландский футболист, обладатель Кубка Чатема в составе клуба «Кашмир Техникал» (2021).
 Тонг, Майкл (род. 1983) — английский футболист.
  (род. 1973) — новозеландский пловец, чемпион мира в эстафете 4×100 м комплексным плаванием на короткой воде (1995).
 Тонг, Пит (род. 1960) — британский диджей.
  (род. 1973) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Канзас-Сити Чифс» и «Сиэтл Сихокс».
  (1916—2016) — новозеландская легкоатлетка, бронзовый призёр ИБИ-1938, долгожительница.
  (род. 1950) — гонконгский политик.
 Тонг, Росс (род. 1961) — новозеландский гребец.
  (род. 1972) — английский гитарист и клавишник.
 Тонг, Стэнли (род. 1960) — гонконгский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и каскадёр.
  (1844—1903) — американский политик, член Палаты представителей (1897—1903).
  (род. ок. 1973) — американский политик.

Топоним 
Англия
  — деревня в Уэст-Йоркшире.
  — деревня в Шропшире.

США
 Тонг — река в Вайоминге и Монтане.
  — река в Северной Дакоте.

Прочее 
  — замок в Шропшире (Англия); .

См. также 
 Тонк
 Тонга
  — деревня в Кенте (Англия).
  — бандитская территория, существовавшая в 1960-х и 1970-х гг. в районе  (г. Глазго, Шотландия).
  — крупнейший в мире фестиваль  (индонезийские ), ежегодно проходящий в Нидерландах с 1959 г. (до 2009 г. назывался Пасар Малам Бесар).
 Тун (фамилия) — китайская фамилия, в англоязычной передаче как Tong.
  или Тун — тип китайской преступной группировки.